Moussa Ouattara (né en 1963), boxeur burkinabé
 Moussa Ouattara (né en 1981), footballeur burkinabé
  (né en 1988), joueur burkinabé de basket-ball